Jo-Wilfried Tsonga var titelförsvarare, men han valde att inte ställa upp på grund av trötthet efter hans deltagande i Australiska öppna 2010, där han gick till semifinal och blev utslagen av Roger Federer.
Feliciano López vann finalen - 7–5, 6–1 - mot Stéphane Robert. Detta var Lopez andra titel i karriären, och den första sedan 2004.

Seedning

 Gaël Monfils (Semifinal)
 David Ferrer (Semifinal)
 Feliciano López (Mästare)
 Marco Chiudinelli (Första omgången)

 Rajeev Ram (Kvartsfinal)
 Xavier Malisse (Första omgången)
 Lu Yen-hsun (Kvartsfinal)
 Stéphane Robert (Final)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser
 Main Draw
 Qualifying Draw

SA Tennis Open 2010